AC 47 ou AC-47 peut désigner :
 AC 47, un canon antichar utilisé sur la ligne Maginot ;
 AC-47 Spooky, un avion de l' utilisé lors de la guerre du Viêt Nam.